El municipi de Dobele (en letó: Dobeles novads) és un dels 110 municipis de la República de Letònia, que es troba localitzat al centre del país bàltic, i que té com a capital la localitat de Dobele. El municipi va ser creat l'any 2009 després d'una reorganització territorial.

La seva població està composta per un total de 24.521 persones (2009). La superfície del municipi té uns 889,7 kilòmetres quadrats, i la densitat poblacional és de 27,56 habitants per kilòmetre quadrat.

Ciutats i zones rurals 
 Annenieku pagasts (zona rural)
 Auru pagasts (zona rural) 
 Bērzes pagasts (zona rural) 
 Bikstu pagasts (zona rural) 
 Dobeles pagasts (zona rural) 
 Dobele (ciutat)
 Jaunbērzes pagasts (zona rural) 
 Krimūnu pagasts (zona rural) 
 Naudītes pagasts (zona rural) 
 Penkules pagasts (zona rural) 
 Zebrenes pagasts (zona rural)

Referències 

Dobele